Lappträsktjärnen kan syfta på:

 Inre Lappträsktjärnen –  en sjö i Bodens kommun i Norrbotten
 Lappträsktjärnen, Lappland – en sjö i Lycksele kommun i Lappland
 Lappträsktjärnen, Västerbotten – en sjö i Vindelns kommun i Västerbotten
 Yttre Lappträsktjärnen – en sjö i Bodens kommun i Norrbotten

Se även 
Lapptjärnen
Lappträsket